zięby – monotypowa podrodzina ptaków z rodziny łuszczakowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Zięby – część wsi Kamienica w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Zięby – część wsi Łętowe w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Zięby – część wsi Pcim w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Zięby – część wsi Skomielna Czarna w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Zięby – część wsi Ujków Nowy w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Bolesław
 Zięby – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie

Zobacz też 
 Ziębów